De VPRO Documentaire School, kortweg VPRO School, was een televisiedocumentairestroming dat eind jaren 1960 binnen de VPRO ontstond en duurde tot in de jaren 1970.

Geschiedenis 
Jongeren als Ed van der Elsken en Johan van der Keuken baanden met diep persoonlijk getint filmen de weg naar de VPRO School, dat eind jaren zestig vele veranderingen in het televisiedocumentairegenre veroorzaakte. Programmamakers als Hans Keller en Roelof Kiers, maatschappelijke betrokken filmmakers en de introductie van de direct cinema-stijl zorgden voor de ontwikkeling van een geheel andere, vaak veel journalistiekere stijl van documentairemaken dan de 'Hollandse Documentaire School': In de jaren zeventig onderscheidden de VPRO-filmmakers bij de VPRO zich in de televisiedocumentaire. Zo werden bijvoorbeeld interviews in de stijl van de VPRO-school vragen terloops gesteld en volgde de camera de gebaren en gezichtsuitdrukkingen van de gesprekspartners, vaak in close-up, terwijl ook het decor in de gaten gehouden werd.

Bekende namen binnen de VPRO school

Programmamakers 
 Hans Keller
 Cherry Duyns
 Roelof Kiers
 Theo Uittenbogaerd

Cameramensen 

 Jochgem van Dijk

Bronnen en referenties 
Meer lezen

  (1979), Dutch Cinema: An Illustrated History. Londen: Tantivy Press, hoofdstuk 5,10.
  (2006), Direct cinema maar soepel en met mate, Utrecht: Stichting Nederlands Filmfestival.

Referenties
Televisiegenre
VPRO